Kemetter ist der Familienname folgender Personen:

 August Maria Kemetter (1866–1945), österreichischer Politiker der Deutschen Nationalpartei (DnP)
 Johannes Kemetter (* 1984), österreichischer Schauspieler und Sänger
 Paul Kemetter (1898–1983), österreichischer Tontechniker